Евгеновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Евгеновка — село в Тарановском районе Костанайской области.

Украина 
 Евгеновка — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
 Евгеновка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Евгеновка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Евгеновка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Евгеновка — село в Тарутинском районе Одесской области.

См. также 
 Евгеньевка